Kirke Stillinge (plaats), plaats in Denemarken
 Kirke Stillinge (parochie), parochie in Denemarken